Grumellesi – abitanti di Grumello Cremonese ed Uniti
Grumellesi – abitanti di Grumello del Monte